Det finns fler biografiska artiklar om James Anderson:

 James Anderson (1739–1808), skotsk nationalekonom
 James Outram Anderson (1894–1973), australisk tennisspelare
 James Anderson (1679–1739), skotsk  författare, prästman och frimurare
 James Anderson (botaniker), (1738–1809)